Organizace nezávislých Rumunů je česká pozastavená politická strana. Vznikla 1. března 1990.

Reference 

Politické strany národnostních menšin
Politické strany založené roku 1990